Комэнешти () — город в Румынии, в жудеце Бакэу.

Экономика 
В 2003 году уровень безработицы составлял 18,1%, что намного выше, чем в среднем по стране, и город был объявлен экономически неблагополучным в регионе.

Город находится в центре крупного угольного месторождения, также есть небольшие запасы нефти. Угольная шахта, в которой в 1989 году работало около 5000 работников, была закрыта в 2005 году, в результате чего последние 260 шахтёров остались без работы. Другой отраслью промышленности города является лесная промышленность, но большой лесной склад и фабрики были закрыты. На данный момент преобладают малые предприятия.

В последнее время были инициативы по привлечению крупных инвестиций для развития промышленного и туристического секторов города.

Население 
На 2011 год население города составляет 19568 человек.

Национальный состав:
 Румыны — 97,83%
 Цыгане — 1,66%
 Прочие — 0,51%

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации города
 Информация о городе

Города Румынии
Бакэу (жудец)